A 12 127-es számú mellékút egy rövid, kevesebb, mint 800 méteres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Szob belterületén. Legfőbb szerepe, hogy összekapcsolja a Duna bal és jobb partján húzódó 12-es és 11-es főutakat (Szob és Esztergom térségét) a folyón átkelő komp szobi állomásának kiszolgálásával (hasonlóan a kompjárat dunántúli, pilismaróti felhajtójához vezető 11 325-ös úthoz).

Nyomvonala 
A 12-es főútból ágazik ki a Budapest–Szob-vasútvonal szobi vasútállomása közelében. Egy darabon párhuzamosan halad a sínekkel, majd keresztezi a vasút nyomvonalát. A Szob–Pilismarót-kompjárat felhajtójáig tart; folytatása a túlparton a 11 325-ös út. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.kozut.hu adatbázisa szerint 0,997 kilométer.

Források 
 kira.gov.hu; lekérdezés időpontja: 2022. szeptember 6.

Jegyzetek 

12127
Szob